Qili (kinesiska: Ch’i-li, Shih-t’ai, 七里, 石台县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 190 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Qili är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. I omgivningarna runt Qili växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina